Palenque hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas

Colombia 
 Palenque de San Basilio, corregimiento del departamento de Bolívar.
 San Luis de Palenque, municipio ubicado en el departamento de Casanare.

Ecuador 
 Cantón Palenque, en la provincia ecuatoriana de Los Ríos.
 Palenque, ciudad cabecera del cantón homónimo.

México 
 Palenque, ciudad del estado de Chiapas.
 Zona arqueológica de Palenque, con vestigios de una antigua ciudad precolombina maya.

 Municipio de Palenque

Panamá 
 Palenque, corregimiento de la provincia de Colón.

República Dominicana 
 Sabana Grande de Palenque, municipio de la República Dominicana.

Venezuela 
 Palenque, pueblo del Municipio Francisco de Miranda

Cuba 
 Palenque, ciudad cabecera del municipio Yateras, provincia de Guantánamo.

Argentina 
Estación El Palenque, localidad del departamento Paraná.

Uruguay 
El Palenque, balneario del departamento de Rocha (Este), cerca de La Pedrera.

Lugares 
 Lugar donde se lleva a cabo el proceso de producción del mezcal;
 Quilombos o palenques donde vivían los negros cimarrones en la etapa virreinal y comienzos de las repúblicas latinoamericanas;
 Poste donde se atan los equinos previamente a ser soltados para que los domadores compitan, en la Jineteada gaucha;
 Construcción también llamada atadero o vichana, un poste destinado a quebrantar la bravura de los potros y a atar los caballos en las estancias.
 Palenque, un tipo de mercado común público en toda Filipinas.

Construcción 
 Cercado de madera construido para defender un sitio o para acotar el recinto de un espectáculo o festejo (durante la Edad Media para la realización de torneos);
 Entarimado añadido al tablado del teatro, en el que se colocaban los espectadores;
 Tipo de vivienda de los indígenas de Costa Rica y por extensión en Nicaragua, construcción de techo ancho usada para fiestas;
 Palenque: espacio destinado para llevar a cabo peleas de gallos y espectáculos de música folclórica;

Además 
 Criollo palenquero o lengua palenque, hablada en Colombia e inventada por los esclavizados negros huidos y con base léxica en el español;
 Palenque, patrimonio inmaterial de la Humanidad, película documental
 K'inich Janaab' Pakal, Señor de Palenque;
 Carlos Palenque, músico, empresario, comunicador social, presentador de la televisión y político boliviano (1944-1997)

Enlaces externos 
Definición. Diccionario R.A.E.